Armand Mastroianni (1948-), réalisateur et scénariste américain 
Chiara Mastroianni (1972-), actrice française, fille de Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni (1924-1996), acteur italien
Pat Mastroianni (1971-), acteur canadien
Prix Marcello-Mastroianni, prix remis à la Mostra de Venise, récompensant un acteur ou actrice débutant pour son interprétation.
Umberto Mastroianni (1910-1998), sculpteur italien, oncle de Marcello Mastroianni
Ruggero Mastroianni (1929-1996), monteur italien.
Homonymie de patronyme italien